|-
|(84751)||2002 XM11|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,152|| align=right|11,13|| align=right|3,453||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84752)||2002 XT11|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,128|| align=right|8,29|| align=right|4,246||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84753)||2002 XA16|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,197|| align=right|9,72|| align=right|3,820||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84754)||2002 XP18|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,165|| align=right|7,38|| align=right|4,399||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84755)||2002 XZ18|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,094|| align=right|14,84|| align=right|4,625||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84756)||2002 XM19|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|7,95|| align=right|3,450||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84757)||2002 XN20|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,074|| align=right|2,87|| align=right|4,221||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84758)||2002 XT20|| align=right|16,4|| align=right|2,291|| align=right|0,143|| align=right|4,71|| align=right|3,467||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84759)||2002 XR22|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,192|| align=right|10,93|| align=right|4,336||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84760)||2002 XS22|| align=right|16,0|| align=right|2,765|| align=right|0,085|| align=right|5,59|| align=right|4,598||MBA||3. december 2002||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(84761)||2002 XJ24|| align=right|16,0|| align=right|2,525|| align=right|0,056|| align=right|3,39|| align=right|4,012||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84762)||2002 XL26|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,045|| align=right|13,58|| align=right|4,186||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84763)||2002 XS26|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,093|| align=right|15,84|| align=right|4,233||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84764)||2002 XC30|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,168|| align=right|13,73|| align=right|4,417||MBA||5. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84765)||2002 XE32|| align=right|15,9|| align=right|3,118|| align=right|0,144|| align=right|5,43|| align=right|5,504||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84766)||2002 XM32|| align=right|15,8|| align=right|2,641|| align=right|0,077|| align=right|5,70|| align=right|4,292||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84767)||2002 XL33|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,150|| align=right|13,81|| align=right|4,295||MBA||7. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84768)||2002 XA36|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,103|| align=right|5,93|| align=right|4,481||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84769)||2002 XW36|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,079|| align=right|7,06|| align=right|4,269||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84770)||2002 XX36|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,222|| align=right|12,12|| align=right|4,134||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84771)||2002 XQ38|| align=right|16,0|| align=right|2,792|| align=right|0,024|| align=right|4,47|| align=right|4,665||MBA||7. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84772)||2002 XG42|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,157|| align=right|7,71|| align=right|5,360||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84773)||2002 XN42|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,073|| align=right|16,78|| align=right|5,624||MBA||6. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84774)||2002 XU51|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,037|| align=right|13,66|| align=right|4,408||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84775)||2002 XW51|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,060|| align=right|7,70|| align=right|4,632||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84776)||2002 XP56|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,184|| align=right|13,18|| align=right|4,200||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84777)||2002 XY56|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,132|| align=right|6,00|| align=right|3,557||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84778)||2002 XP59|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,151|| align=right|4,45|| align=right|3,812||MBA||10. december 2002||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(84779)||2002 XQ59|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,061|| align=right|10,75|| align=right|4,549||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84780)||2002 XN60|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,052|| align=right|3,77|| align=right|3,680||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84781)||2002 XA71|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,205|| align=right|2,41|| align=right|4,163||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84782)||2002 XE73|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,148|| align=right|3,76|| align=right|3,652||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84783)||2002 XF74|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,154|| align=right|7,21|| align=right|3,454||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84784)||2002 XH74|| align=right|14,3|| align=right|2,837|| align=right|0,178|| align=right|11,21|| align=right|4,777||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84785)||2002 XZ74|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,147|| align=right|5,80|| align=right|3,661||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84786)||2002 XF77|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,079|| align=right|7,87|| align=right|3,603||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84787)||2002 XZ78|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,027|| align=right|22,79|| align=right|5,627||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84788)||2002 XH79|| align=right|14,7|| align=right|3,183|| align=right|0,143|| align=right|5,91|| align=right|5,679||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84789)||2002 XF83|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,265|| align=right|7,17|| align=right|4,096||MBA||13. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84790)||2002 XS83|| align=right|14,4|| align=right|2,845|| align=right|0,095|| align=right|16,35|| align=right|4,797||MBA||13. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84791)||2002 XP86|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,057|| align=right|14,89|| align=right|4,415||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84792)||2002 XX86|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,169|| align=right|5,18|| align=right|3,412||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84793)||2002 XZ86|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,123|| align=right|6,60|| align=right|3,363||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84794)||2002 XY87|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,191|| align=right|13,39|| align=right|4,229||MBA||12. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84795)||2002 XO89|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,053|| align=right|13,76|| align=right|5,786||MBA||9. december 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(84796)||2002 XZ89|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,081|| align=right|11,00|| align=right|4,466||MBA||14. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84797)||2002 XL90|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,270|| align=right|11,53|| align=right|4,639||MBA||15. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84798)||2002 XJ92|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,205|| align=right|15,77|| align=right|3,636||MBA||4. december 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(84799)||2002 XX100|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,136|| align=right|5,89|| align=right|3,402||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84800)||2002 XP101|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,109|| align=right|2,70|| align=right|5,595||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84801)||2002 XR103|| align=right|13,9|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|12,40|| align=right|5,189||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84802)||2002 YC1|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,217|| align=right|9,86|| align=right|3,628||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84803)||2002 YB6|| align=right|15,5|| align=right|3,211|| align=right|0,149|| align=right|4,45|| align=right|5,754||MBA||28. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84804)||2002 YJ8|| align=right|15,9|| align=right|2,683|| align=right|0,114|| align=right|2,88|| align=right|4,394||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84805)||2002 YS8|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,098|| align=right|11,51|| align=right|5,350||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84806)||2002 YF12|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,165|| align=right|1,84|| align=right|5,409||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84807)||2002 YK12|| align=right|14,7|| align=right|3,181|| align=right|0,139|| align=right|2,34|| align=right|5,672||MBA||31. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84808)||2002 YZ15|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,077|| align=right|10,91|| align=right|5,300||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84809)||2002 YE16|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,092|| align=right|4,41|| align=right|3,732||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84810)||2002 YV16|| align=right|15,2|| align=right|3,185|| align=right|0,207|| align=right|1,47|| align=right|5,684||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84811)||2002 YW16|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,073|| align=right|5,14|| align=right|4,698||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84812)||2002 YL17|| align=right|15,4|| align=right|2,926|| align=right|0,084|| align=right|2,98|| align=right|5,005||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84813)||2002 YO17|| align=right|16,2|| align=right|2,778|| align=right|0,083|| align=right|1,78|| align=right|4,630||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84814)||2002 YU17|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,115|| align=right|6,03|| align=right|3,508||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84815)||2002 YQ18|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,073|| align=right|1,28|| align=right|3,356||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84816)||2002 YS18|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,060|| align=right|12,81|| align=right|4,631||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84817)||2002 YN19|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,215|| align=right|2,96|| align=right|4,226||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84818)||2002 YA20|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,179|| align=right|3,46|| align=right|4,213||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84819)||2002 YC21|| align=right|15,7|| align=right|3,165|| align=right|0,163|| align=right|2,27|| align=right|5,631||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84820)||2002 YO21|| align=right|16,0|| align=right|2,701|| align=right|0,050|| align=right|2,40|| align=right|4,438||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84821)||2002 YR21|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,089|| align=right|2,48|| align=right|3,925||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84822)||2002 YW21|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,138|| align=right|7,50|| align=right|3,609||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84823)||2002 YA22|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,126|| align=right|7,46|| align=right|5,679||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84824)||2002 YK24|| align=right|16,4|| align=right|2,573|| align=right|0,168|| align=right|1,01|| align=right|4,125||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84825)||2002 YE26|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,224|| align=right|1,80|| align=right|3,588||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84826)||2002 YU34|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,062|| align=right|4,27|| align=right|4,116||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84827)||2003 AC|| align=right|14,2|| align=right|2,782|| align=right|0,126|| align=right|23,24|| align=right|4,638||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84828)||2003 AL|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,107|| align=right|11,56|| align=right|4,555||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84829)||2003 AN|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,171|| align=right|18,20|| align=right|5,469||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84830)||2003 AP4|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,190|| align=right|12,94|| align=right|4,274||MBA||1. januar 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84831)||2003 AB5|| align=right|14,8|| align=right|3,002|| align=right|0,105|| align=right|10,87|| align=right|5,201||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84832)||2003 AD8|| align=right|13,7|| align=right|2,714|| align=right|0,254|| align=right|13,18|| align=right|4,470||MBA||3. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84833)||2003 AF9|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,255|| align=right|22,60|| align=right|3,782||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84834)||2003 AZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,163|| align=right|9,16|| align=right|4,588||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84835)||2003 AA10|| align=right|13,3|| align=right|3,212|| align=right|0,162|| align=right|23,45|| align=right|5,756||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84836)||2003 AF10|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,068|| align=right|12,06|| align=right|5,129||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84837)||2003 AT10|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,245|| align=right|8,61|| align=right|4,547||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84838)||2003 AU10|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,161|| align=right|12,40|| align=right|4,535||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84839)||2003 AG12|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,150|| align=right|11,03|| align=right|4,418||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84840)||2003 AT12|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,123|| align=right|6,59|| align=right|3,608||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84841)||2003 AL14|| align=right|15,1|| align=right|2,927|| align=right|0,169|| align=right|14,01|| align=right|5,007||MBA||2. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84842)||2003 AS17|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,081|| align=right|17,83|| align=right|5,558||MBA||5. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84843)||2003 AO20|| align=right|14,8|| align=right|3,225|| align=right|0,063|| align=right|23,57|| align=right|5,791||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84844)||2003 AL22|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,097|| align=right|8,15|| align=right|4,602||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84845)||2003 AV22|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,089|| align=right|15,22|| align=right|4,269||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84846)||2003 AN23|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,085|| align=right|15,20|| align=right|4,341||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84847)||2003 AW28|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,101|| align=right|12,92|| align=right|5,489||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84848)||2003 AP31|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,151|| align=right|6,81|| align=right|3,884||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84849)||2003 AP34|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,136|| align=right|13,89|| align=right|4,278||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84850)||2003 AR35|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,140|| align=right|7,15|| align=right|3,609||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84851)||2003 AE36|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,213|| align=right|23,08|| align=right|3,495||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84852)||2003 AN38|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,084|| align=right|9,79|| align=right|5,338||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84853)||2003 AE39|| align=right|13,6|| align=right|3,151|| align=right|0,223|| align=right|17,43|| align=right|5,593||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84854)||2003 AX44|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,210|| align=right|2,78|| align=right|3,658||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84855)||2003 AR45|| align=right|15,1|| align=right|2,486|| align=right|0,045|| align=right|5,70|| align=right|3,918||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84856)||2003 AY47|| align=right|13,9|| align=right|3,213|| align=right|0,082|| align=right|16,92|| align=right|5,759||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84857)||2003 AH49|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,217|| align=right|18,10|| align=right|4,558||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84858)||2003 AC52|| align=right|15,0|| align=right|3,004|| align=right|0,020|| align=right|11,24|| align=right|5,207||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84859)||2003 AY64|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,167|| align=right|9,95|| align=right|3,380||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84860)||2003 AJ65|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,125|| align=right|13,48|| align=right|4,538||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84861)||2003 AG72|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,101|| align=right|16,06|| align=right|4,413||MBA||11. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84862)||2003 AU73|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,176|| align=right|8,09|| align=right|3,308||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84863)||2003 AF76|| align=right|13,6|| align=right|3,219|| align=right|0,120|| align=right|18,53|| align=right|5,773||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84864)||2003 AM84|| align=right|15,5|| align=right|2,523|| align=right|0,129|| align=right|12,10|| align=right|4,007||MBA||11. januar 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(84865)||2003 BM7|| align=right|14,6|| align=right|2,548|| align=right|0,125|| align=right|15,79|| align=right|4,066||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84866)||2003 BR8|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,171|| align=right|9,75|| align=right|5,318||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84867)||2003 BX13|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,070|| align=right|11,79|| align=right|5,144||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84868)||2003 BX17|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,213|| align=right|6,23|| align=right|4,172||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84869)||2003 BD22|| align=right|14,3|| align=right|3,082|| align=right|0,179|| align=right|19,30|| align=right|5,409||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84870)||2003 BB24|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,152|| align=right|16,18|| align=right|5,495||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84871)||2003 BV28|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,258|| align=right|14,75|| align=right|4,090||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84872)||2003 BM36|| align=right|14,2|| align=right|3,143|| align=right|0,030|| align=right|10,47|| align=right|5,570||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84873)||2003 BW55|| align=right|14,1|| align=right|3,414|| align=right|0,067|| align=right|10,62|| align=right|6,307||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84874)||2003 BO64|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,079|| align=right|14,77|| align=right|5,662||MBA||29. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84875)||2003 BW68|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,090|| align=right|7,96|| align=right|5,769||MBA||28. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(84876)||2003 BN71|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,284|| align=right|16,25|| align=right|5,703||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84877)||2003 BT79|| align=right|15,0|| align=right|2,357|| align=right|0,245|| align=right|5,94|| align=right|3,617||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84878)||2003 BV88|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,171|| align=right|14,98|| align=right|4,118||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84879)||2003 BX88|| align=right|14,9|| align=right|2,981|| align=right|0,105|| align=right|12,80|| align=right|5,146||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84880)||2003 CF6|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,159|| align=right|14,09|| align=right|4,199||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84881)||2003 CF11|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,107|| align=right|19,71|| align=right|5,738||MBA||4. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|84882 Table Mountain||2003 CN16|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,295|| align=right|13,86|| align=right|4,276||MBA||1. februar 2003||Wrightwood||J. Young
|-
|(84883)||2003 DC22|| align=right|14,0|| align=right|3,248|| align=right|0,055|| align=right|21,19|| align=right|5,852||MBA||28. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84884)||2003 FS20|| align=right|14,0|| align=right|3,237|| align=right|0,074|| align=right|13,30|| align=right|5,823||MBA||23. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(84885)||2003 FT32|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,189|| align=right|2,10|| align=right|3,783||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84886)||2003 FE102|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,071|| align=right|8,01|| align=right|4,255||MBA||31. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84887)||2003 HL7|| align=right|15,8|| align=right|2,854|| align=right|0,072|| align=right|1,83|| align=right|4,822||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84888)||2003 MA9|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,107|| align=right|9,18|| align=right|5,454||MBA||28. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84889)||2003 NQ8|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,315|| align=right|10,73|| align=right|5,355||MBA||2. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84890)||2003 NP9|| align=right|14,6|| align=right|1,919|| align=right|0,022|| align=right|21,12|| align=right|2,659||MBA||2. julij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84891)||2003 OH14|| align=right|14,0|| align=right|2,455|| align=right|0,308|| align=right|21,51|| align=right|3,846||MBA||21. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84892)||2003 QD79|| align=right|13,6|| align=right|3,208|| align=right|0,277|| align=right|13,42|| align=right|5,745||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84893)||2003 SM98|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,089|| align=right|6,87|| align=right|5,391||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84894)||2003 SJ182|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,167|| align=right|15,18|| align=right|4,857||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84895)||2003 SD252|| align=right|14,9|| align=right|3,188|| align=right|0,204|| align=right|4,68|| align=right|5,691||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84896)||2003 SM252|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,180|| align=right|3,06|| align=right|5,141||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84897)||2003 SV296|| align=right|14,2|| align=right|2,562|| align=right|0,221|| align=right|9,99|| align=right|4,101||MBA||29. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84898)||2003 SW296|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,141|| align=right|28,37|| align=right|5,578||MBA||29. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84899)||2003 SQ299|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,071|| align=right|13,40|| align=right|4,152||MBA||29. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84900)||2003 SH306|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|11,37|| align=right|4,413||MBA||30. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84901)||2003 TF13|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,099|| align=right|22,05|| align=right|4,124||MBA||15. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|84902 Porrentruy||2003 UU11|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,175|| align=right|1,32|| align=right|5,519||MBA||17. oktober 2003||Vicques||M. Ory
|-
|(84903)||2003 UM38|| align=right|14,2|| align=right|2,861|| align=right|0,173|| align=right|12,98|| align=right|4,838||MBA||17. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84904)||2003 UD57|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,087|| align=right|10,07|| align=right|5,472||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84905)||2003 UD98|| align=right|14,5|| align=right|3,424|| align=right|0,089|| align=right|13,47|| align=right|6,335||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84906)||2003 UU132|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,142|| align=right|6,42|| align=right|5,493||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84907)||2003 UQ138|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,141|| align=right|12,48|| align=right|5,241||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84908)||2003 UR138|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,289|| align=right|15,70|| align=right|4,274||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84909)||2003 US138|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,132|| align=right|12,94|| align=right|4,156||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84910)||2003 UG190|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,260|| align=right|11,64|| align=right|4,302||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84911)||2003 UH190|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,174|| align=right|18,43|| align=right|5,373||MBA||22. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84912)||2003 UP222|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,193|| align=right|12,10|| align=right|4,267||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84913)||2003 UG226|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,221|| align=right|12,91|| align=right|5,570||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84914)||2003 UP235|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,099|| align=right|3,76|| align=right|4,456||MBA||24. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84915)||2003 UT247|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,138|| align=right|16,74|| align=right|5,495||MBA||24. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84916)||2003 UO251|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,128|| align=right|10,24|| align=right|4,610||MBA||25. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84917)||2003 UX259|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,230|| align=right|3,20|| align=right|3,571||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84918)||2003 UQ260|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,141|| align=right|12,69|| align=right|4,489||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84919)||2003 VH|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,131|| align=right|13,20|| align=right|4,715||MBA||3. november 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(84920)||2003 VM1|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,129|| align=right|11,92|| align=right|4,396||MBA||6. november 2003||Ondřejov||J. Manek
|-
|(84921)||2003 VN1|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,268|| align=right|12,14|| align=right|4,113||MBA||9. november 2003||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; B. Sipocz
|-
|(84922)||2003 VS2|| align=right|4,2|| align=right|39,29|| align=right|0,073|| align=right|14,80|| align=right|247||PLT||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84923)||2003 VZ3|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,135|| align=right|7,13|| align=right|4,156||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84924)||2003 VB6|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,173|| align=right|13,86|| align=right|4,418||MBA||15. november 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(84925)||2003 VL9|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,132|| align=right|1,04|| align=right|3,531||MBA||15. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84926)||2003 WR3|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,093|| align=right|7,51|| align=right|4,467||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(84927)||2003 WT9|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,152|| align=right|13,66|| align=right|4,621||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84928)||2003 WE13|| align=right|15,5|| align=right|2,933|| align=right|0,031|| align=right|1,09|| align=right|5,023||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(84929)||2003 WJ19|| align=right|14,9|| align=right|3,040|| align=right|0,055|| align=right|9,20|| align=right|5,300||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84930)||2003 WX21|| align=right|12,7|| align=right|3,189|| align=right|0,266|| align=right|23,63|| align=right|5,695||MBA||21. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84931)||2003 WG73|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,139|| align=right|18,18|| align=right|5,548||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84932)||2003 WE77|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,294|| align=right|7,61|| align=right|4,632||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84933)||2003 WM77|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,124|| align=right|14,38|| align=right|4,086||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84934)||2003 WH83|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,252|| align=right|11,07|| align=right|5,175||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84935)||2003 WT87|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,194|| align=right|2,01|| align=right|3,656||MBA||22. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84936)||2003 WJ121|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,151|| align=right|8,64|| align=right|4,524||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84937)||2003 WX123|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,169|| align=right|2,58|| align=right|3,344||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84938)||2003 WQ127|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,135|| align=right|9,74|| align=right|4,550||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84939)||2003 WO130|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,122|| align=right|4,32|| align=right|4,292||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84940)||2003 WL138|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,128|| align=right|9,16|| align=right|5,159||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84941)||2003 WE142|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,171|| align=right|6,76|| align=right|4,628||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84942)||2003 WJ142|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,241|| align=right|3,26|| align=right|3,446||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84943)||2003 WC148|| align=right|14,5|| align=right|2,443|| align=right|0,220|| align=right|26,04|| align=right|3,819||MBA||23. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(84944)||2003 WL153|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,286|| align=right|16,94|| align=right|5,332||MBA||26. november 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84945)||2003 WP153|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,129|| align=right|9,98|| align=right|4,203||MBA||27. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(84946)||2003 WS161|| align=right|13,5|| align=right|3,069|| align=right|0,175|| align=right|24,11|| align=right|5,376||MBA||30. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84947)||2003 WX169|| align=right|14,7|| align=right|2,514|| align=right|0,203|| align=right|13,29|| align=right|3,987||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84948)||2003 WN170|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,234|| align=right|14,86|| align=right|4,103||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84949)||2003 WE171|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,148|| align=right|13,43|| align=right|4,083||MBA||21. november 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84950)||2003 XJ3|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,220|| align=right|9,96|| align=right|4,695||MBA||1. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84951)||2003 XX4|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,058|| align=right|15,63|| align=right|4,261||MBA||1. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(84952)||2003 XD5|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,193|| align=right|1,32|| align=right|4,581||MBA||1. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84953)||2003 XE5|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,156|| align=right|14,01|| align=right|4,103||MBA||1. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84954)||2003 XY7|| align=right|14,3|| align=right|2,652|| align=right|0,254|| align=right|12,83|| align=right|4,319||MBA||3. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84955)||2003 XB9|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,136|| align=right|12,45|| align=right|4,647||MBA||4. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84956)||2003 XL11|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,235|| align=right|8,98|| align=right|4,178||MBA||12. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84957)||2003 XN13|| align=right|14,7|| align=right|2,936|| align=right|0,220|| align=right|6,63|| align=right|5,030||MBA||14. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84958)||2003 XS13|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,104|| align=right|3,83|| align=right|4,476||MBA||14. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84959)||2003 XF18|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,141|| align=right|12,78|| align=right|4,323||MBA||14. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84960)||2003 XS21|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|3,772||MBA||14. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84961)||2003 XU21|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,224|| align=right|8,51|| align=right|4,436||MBA||15. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84962)||2003 YM9|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,175|| align=right|21,93|| align=right|5,486||MBA||17. december 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84963)||2003 YN13|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,131|| align=right|13,24|| align=right|4,136||MBA||17. december 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84964)||2003 YF14|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,103|| align=right|11,14|| align=right|4,252||MBA||17. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84965)||2003 YV16|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,101|| align=right|7,44|| align=right|4,594||MBA||17. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84966)||2003 YW16|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,194|| align=right|17,87|| align=right|5,512||MBA||17. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84967)||2003 YX16|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,105|| align=right|11,32|| align=right|4,559||MBA||17. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84968)||2003 YW17|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,037|| align=right|2,98|| align=right|3,571||MBA||16. december 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84969)||2003 YB18|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,109|| align=right|5,44|| align=right|5,644||MBA||16. december 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84970)||2003 YA23|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,052|| align=right|7,01|| align=right|3,764||MBA||16. december 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84971)||2003 YZ23|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,160|| align=right|9,06|| align=right|3,706||MBA||17. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84972)||2003 YM28|| align=right|13,6|| align=right|3,135|| align=right|0,139|| align=right|27,99|| align=right|5,549||MBA||17. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84973)||2003 YO28|| align=right|14,9|| align=right|3,197|| align=right|0,132|| align=right|2,24|| align=right|5,715||MBA||17. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84974)||2003 YB39|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,076|| align=right|4,28|| align=right|3,562||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84975)||2003 YG43|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,099|| align=right|7,17|| align=right|3,473||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84976)||2003 YM43|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|5,575||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84977)||2003 YN53|| align=right|15,4|| align=right|2,856|| align=right|0,073|| align=right|3,22|| align=right|4,826||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84978)||2003 YY53|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,104|| align=right|5,50|| align=right|4,511||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84979)||2003 YU64|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,093|| align=right|2,75|| align=right|3,238||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84980)||2003 YZ64|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,087|| align=right|5,80|| align=right|5,722||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84981)||2003 YB65|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,031|| align=right|17,65|| align=right|5,422||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84982)||2003 YM65|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,180|| align=right|15,55|| align=right|4,466||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84983)||2003 YO65|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,114|| align=right|3,87|| align=right|3,622||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84984)||2003 YL66|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,059|| align=right|5,25|| align=right|3,721||MBA||20. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84985)||2003 YU66|| align=right|14,7|| align=right|2,723|| align=right|0,281|| align=right|16,31|| align=right|4,492||MBA||20. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84986)||2003 YC83|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,022|| align=right|9,28|| align=right|3,912||MBA||18. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84987)||2003 YK83|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,146|| align=right|14,47|| align=right|4,245||MBA||18. december 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84988)||2003 YY88|| align=right|14,4|| align=right|3,066|| align=right|0,132|| align=right|16,34|| align=right|5,367||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84989)||2003 YD89|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,050|| align=right|7,45|| align=right|3,493||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84990)||2003 YC90|| align=right|16,0|| align=right|2,645|| align=right|0,087|| align=right|3,31|| align=right|4,300||MBA||19. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84991)||2003 YM94|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,113|| align=right|9,46|| align=right|4,359||MBA||22. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(84992)||2003 YM100|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,048|| align=right|11,22|| align=right|5,096||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84993)||2003 YL102|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,037|| align=right|8,20|| align=right|3,748||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84994)||2003 YW106|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,151|| align=right|13,08|| align=right|4,603||MBA||22. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(84995)||2003 YB108|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,102|| align=right|12,10|| align=right|5,333||MBA||26. december 2003||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky
|-
|(84996)||2003 YW110|| align=right|15,3|| align=right|2,983|| align=right|0,102|| align=right|9,06|| align=right|5,151||MBA||26. december 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(84997)||2003 YP118|| align=right|14,7|| align=right|2,691|| align=right|0,207|| align=right|16,43|| align=right|4,414||MBA||27. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84998)||2003 YD123|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,067|| align=right|10,40|| align=right|5,162||MBA||27. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84999)||2003 YM123|| align=right|16,1|| align=right|2,657|| align=right|0,249|| align=right|3,09|| align=right|4,331||MBA||27. december 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(85000)||2003 YA125|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,183|| align=right|13,91|| align=right|4,247||MBA||27. december 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov